

События 
 Консулы Флавий Пузей и Флавий Иоанн.
 Рицимер просит помощи у Льва против вандалов. Лев согласился помочь, но потребовал, чтобы Рицимер признал Антемия, которого Лев провозгласил императором Запада. Женитьба Рицимера на дочери Антемия.
 12 апреля — Прокопий Антемий стал императором Западной Римской империи.
 467—472 — Император Западной Римской империи Антемий, Прокопий (ум.472, 11.7).
 467/8 — Король бриттов Риотам призван Антемием в Галлию для борьбы с везеготами. Везеготы разбили бриттов.
 Около 467 — Свевы и скиры разбиты остроготами. Убит Валамер, король остроготов. Почти истреблено племя скиров.

Родились 
 Лев II, византийский император (ум. 474)

Скончались 
 Скандагупта, последний сильный правитель Империи Гупта в Индии
 Теодорих II, король вестготов
 Валамер — король остготов

См. также